Littlemore ist der Name von

 Littlemore (Oxford), Distrikt und Zivilgemeinde in Oxford, England

Personen:
 Jeannette Littlemore, britische Linguistin
 Nick Littlemore (* 1978), australischer Musiker
 Sam Littlemore (* 1975), australischer Musikproduzent und DJ
 Stuart Littlemore QC, australischer Kronanwalt, Journalist und Fernsehmoderator